14 (getal)
 Het jaar 14 van de gangbare jaartelling
 Het jaar XIV van de Franse republikeinse kalender